A MÁV mozaikszó az alábbi dolgokat jelentheti:
 Magyar Királyi Államvasutak – 1868. július 1-jén alakult vasúttársaság
 Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztálya (1949. március 15.–1993. június 30.)
 MÁV Rt. – 1993. június 30-án alakult részvénytársaság
 MÁV Zrt. – 2005. szeptember 1-jén alakult a korábbi rt.-ből, Magyarország állami vasúttársasága
 MÁV-START Zrt. – A MÁV Zrt. 2007. július 1-jén alapított leányvállalata

Jegyzetek